Piotrowo ist ein Name polnischer Orte:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Piotrowo (Lubomino), Dorf im Powiat Lidzbarski (bis 1945: Petersdorf, Kreis Heilsberg, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Piotrowo (Brodnica), Dorf im Powiat Śremski
 Piotrowo (Golina), Siedlung im Powiat Koniński
 Piotrowo (Lądek), Dorf im Powiat Słupecki
 Piotrowo (Obrzycko), Dorf im Powiat Szamotulski
 Piotrowo (Ryczywół), Dorf im Powiat Obornicki
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Piotrowo (Kcynia), Dorf im Powiat Nakielski
 Piotrowo (Chodecz), Ortschaft im Powiat Włocławski
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Piotrowo (Dąbrowice), Ortschaft im Powiat Kutnowski
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Piotrowo (Czerwin), Dorf im Powiat Ostrołęcki
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Piotrowo (Nowa Wieś Lęborska), Ortschaft im Powiat Lęborski
 Piotrowo (Nowy Dwór Gdański), Dorf im Powiat Nowodworski
 Piotrowo (Somonino), Dorf im Powiat Kartuski (bis 1945: Fustpetershütte, Kreis Karthaus, Westpreußen)

Siehe auch:
Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Wielkie, Piotrowo-Krzywokoły, Piotrowo-Trojany, Osiniak-Piotrowo, Ratowo-Piotrowo, Piotrów